«Мумбаи Сити» (Mumbai City FC) — индийский футбольный клуб из Мумбаи. Выступает в Индийской суперлиге, чемпион сезона 2020–21.

История 
Официально основан 30 августа 2014 года, как одна из восьми «франшиз» вновь созданной лиги. Владельцем клуба стал индийский актёр Ранбир Капур. Среди зарубежных игроков, выступавших за клуб в сезоне-2014, особо выделяются Николя Анелька (победитель Чемпионата Европы 2000) и Фредди Юнгберг, также имеют опыт выступлений в сильнейших национальных лигах Европы Мануэль Фридрих и Павел Чмовш. Были привлечены и некоторые другие иностранцы, играли в команде, конечно, и индийцы (игроки из I-League — ещё одного высшего чемпионата Индии), в том числе игроки сборной Индии.

Команда заняла 7-е место по итогам 14-ти туров регулярного первенства лиги.

В сезоне-2015 Николя Анелька вернулся в команду в роли играющего тренера, однако по итогам выступления в регулярном чемпионате клуб не смог попасть в плей-офф.

В сезоне-2016 в составе команды играл Диего Форлан.

Игроки

Основной состав 
По состоянию на 1 февраля 2023 года

|----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Достижения 

 Индийская суперлига
 — 2020-21

Известные игроки 

  Паулу Машаду (2018—)
  Диего Форлан (2016)
  Селим Бен Ашур (2015)
  Фредерик Пикьон (2015)
  Фредрик Юнгберг (2014)

  Факундо Кардосо (2016)
  Даррен О’Ди (2015—2016)
  Николя Анелька (2014, 2015)
  Мануэль Фридрих (2014)

Примечания 

Футбольные клубы Индии